Hammar kan syfta på:

 Hammar (efternamn) - ett svenskt efternamn och personer med namnet
 Hammar (släkter) – flera obefryndade släkter
 -hammar  – ett ortnamnsefterled
 Hammar (film) – en svensk film från 1992
 Hammar Maskin – en tillverkare av sidlastare

Geografi
 Hammar, Askersunds kommun – ett samhälle i Askersunds kommun i Närke
 Hammars socken – en socken i Närke, med en mindre del i Östergötland
 Hammars landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1970
 Hammars församling – en tidigare församling i ett eget pastorat i Kumla och Askers kontrakt i Strängnäs stift –2018
 Hammars kyrka – en kyrkobyggnad i Hammar, Askersunds kommun
 Hammars distrikt – ett distrikt i Askersunds kommun och Örebro län 2016–
 Hammar, Hammarö kommun – ett villaområde på Hammarö
 Hammar, Kristianstads kommun – tätort i Kristianstads kommun i Skåne
 Hammar, Nyland – en by, delvis inom tätorten Nyland, Kramfors kommun
 Hammar, Kungälvs kommun – en by och småortsdel i Kungälvs kommun
 Hammar, Säffle kommun – en herrgård i Säffle kommun
 Hammar gård – en herrgård och ett tidigare storgods i Västerhaninge socken nuvarande Haninge kommun
 Hammar, Närpes – en ö i Österbotten

Se även 
 Hammars – ett bosättningsområde i Borgå i Finland
 Hamar –  en tätort i Norge
 Hammare – ett verktyg som används för att slå med
 Hamra – flera betydelser
 Hammer – flera betydelser
 Stora Hammar (olika betydelser) – flera betydelser